Gelon steht für:
Gelon von Syrakus (um 540 v. Chr. – 478 v. Chr.), altgriechischer Tyrann
Weiteres:
Gelon (Usbekistan), Siedlung